Rebola, Bola é uma embolada de Aloysio de Oliveira, Brant Horta e Nestor Amaral gravada originalmente por Carmen Miranda com acompanhamento do Bando da Lua em disco Decca, em 9 de outubro de 1941.

Sobre a canção
A letra usa versos de "Só... Papo", de Brant Horta e Luperce Miranda, de gênero intitulado de "repincado", gravada pelo próprio Luperce, com acompanhamento do Bando de Tangarás e vocal de Almirante em 1930, pela Parlophon. Foi um dos números musicais apresentados por Carmen no filme "Aconteceu em Havana".

A permanência de Carmen nos Estados Unidos prejudicava a renovação de seu repertório devido à falta de contato direto e contínuo com os compositores brasileiros, o que a obrigava a recorrer a canções já gravadas por outros cantores. Como agravante, em 1941, a sociedade arrecadadora americana, que representava a SBAT, excedendo-se em zelo ao exigir uma porcentagem maior dos direitos autorais, fez com que as músicas dos compositores da SBAT não fossem executadas nos Estados Unidos. Nessa situação crítica, com tantos compromissos, Carmen procurava músicas fora do catálogo brasileiro da SBAT, pedindo insistentemente a seu amigo
Almirante que as enviasse para ela. Eis o porquê de ela ter gravado esse tipo de música nos Estados Unidos.

Referências
[1]Gravações americanas de Carmen Miranda

Canções gravadas por Carmen Miranda
Canções em português
Canções de 1941